

Sigle 
 Left-to-right mark – carattere di controllo Unicode per la scrittura da sinistra verso destra con codice UTF-8: E2 80 8E

Codici 
 LRM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale La Romana de La Romana (Repubblica Dominicana)